Michail Levašov – calciatore russo
 Michail Dmitrievič Levašov – navigatore ed esploratore russo
 Vasilij Vasil'evič Levašov – generale e politico russo